Джейсон Норвилл (; род. 9 сентября 1983 года, Сангре-Гранде, Тринидад и Тобаго) — тринидадский футболист, нападающий.

Карьера 

Начинал свою профессиональную карьеру в английском клубе Чемпионшипа «Уотфорд». За четыре сезона Норвилл провел за него 13 игр и забил один гол. Затем он перешел в «Барнет», однако стать игроком основы в нем он также не смог.

Завершал свою карьеру нападающий в английских командах низших лиг.

Сборная 

В 2003 году Джейсон Норвилл провел один матч за сборную Тринидада и Тобаго.

Ссылки 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «Уэлдстон»
Игроки ФК «Уокинг»
Игроки ФК «Дувр Атлетик»
Игроки ФК «Бишопс-Стортфорд»